Пиерис:
 Пиерис () — род покрытосеменных растений семейства ;
 Пиерис, или Огородные белянки () — род бабочек семейства ;
 Пиерис () — название рода бабочек, которое сейчас входит в синонимику рода Pierella семейства ;

Персоналии 
 Пиерис, Михалис (, 1952—2021) — кипрский поэт, филолог, литературный критик.

Топонимы 
 Пиерис (округ) () — итальянский округ; родина футболиста и футбольного тренера Фабио Капелло (род. 1946).